Елена Мельникова-Григорьева (род. ) — эстонская учёная-филолог, специалист в области семиотики, критик, культуролог.

Биография 
В 1983 году закончила Тартуский университет (отделение русского языка и литературы). В 1983—1992 — научный сотрудник Лаборатории истории и семиотики Тартуского университета (под руководством Юрия Лотмана). С 1994 — преподаватель и старший научный сотрудник Отделения семиотики факультета философии и семиотики Тартуского университета. В 2000 году получила степень доктора философии в области семиотики, тема диссертации — «Эмблема. Структура и прагматика». Изучает и преподаёт в первую очередь визуальную семиотику и семиотику бытового поведения.

Стипендиат фонда Фулбрайта (Колумбийский университет, 2005). Трёхкратный стипендиат фонда А. фон Гумбольдта (1993 — от Геттингенского университета, руководитель Р. Лауэр; 2006 и 2010 — возобновление стипендии от Берлинского технического университета, руководитель Р. Познер).

Член Эстонской ассоциации семиотики и Международной ассоциации семиотических исследований (IASS). Входит в редакционную коллегию журналов «Труды по знаковым системам» () и .

Публикации

Монографии

Статьи 
Елена Григорьева часто печатается в «Трудах по знаковым системам» Тартуского университета. Среди её публикаций в этом издании:
 «Опыты аналитического чтения. „Русские ночи“ В. Одоевского. „Усомнившийся Макар“ А. Платонова» (SSS, 1999, Vol. 29)
 «Пространство и время Петербурга с точки зрения микромифологии» (SSS, 1998, Vol. 28)
 «Семантическая аура курительной трубки в визуальном фольклоре» (SSS, 2008, Vol. 36)
 «An owl and a mirror: On Bosch’s visual motif’s meaning» (SSS, 2010, Vol. 38, No. 1/4).
 «Lotman on mimesis» (SSS, 2003, Vol. 31, No. 1)
 «Space-Time: A mythological geometry» (SSS, 2007, Vol. 35)
В числе публикаций Григорьевой в других журналах и сборниках:

 На русском языке
 
 
 
 
 
 

 На других языках

Ссылки 
 Елена Григорьева на сайте Тартуского университета

Филологи по алфавиту
Филологи XX века
Филологи XXI века
Филологи Эстонии
Семиотики
Выпускники Тартуского университета
Преподаватели Тартуского университета
Доктора философии